Турнир в группе С1 в рамках 59-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Болгарии.

Турнир

Предварительный раунд

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Группа C

Итоговая таблица

Матчи за 7-9 места

Итоговая таблица

Матчи за 4-6 места

Итоговая таблица

Матчи за 1-3 места

Итоговая таблица

Итоговое положение команд

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995
 Группа С2 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995

Ссылки 

 hockeyarchives.info 

2